Desa Malangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Malangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 110,80), Jawa Tengah, 
 Desa Malangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 110,60), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar